Mohammed Muntari (1993) – calciatore ghanese naturalizzato qatariota
 Sulley Muntari (1984) – calciatore ghanese